Het seizoen 2001/2002 van Fortuna Sittard was het ??ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Sittard. De club kwam voor het zevende opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat Fortuna Sittard in het vorige seizoen op de zestiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking.

Fortuna kampt in de aanloop naar het seizoen 01/02 met een begrotingstekort van vier miljoen gulden, opgelopen in het vorige seizoen. Daarnaast is er een gat op de begroting 2001/02. In tegenstelling tot voorgaande jaren wist Fortuna geen spelers te verkopen, waardoor transferopbrengsten uitbleven. Met het vertrek van Robert Roest (naar FC Utrecht, 188 duels voor Fortuna) en Ruud Kool (naar VVV, 150 duels voor Fortuna) die een mooie periode bij Fortuna afsluiten, huurling Jan van Halst (naar Ajax) en Nenad Bjekovic (naar SK Lommel) verloor Fortuna vier spelers met meerwaarde. Verder vertrokken Ivo Pfennings (naar SV Meerssen), Wim Kiekens (een seizoen later naar IVS), Cosmin Maris (naar TOP Oss) en Roger Juffing (naar Maasland Maasmechelen). Mark Zegers werd verhuurd aan Helmond Sport. Jarda Paciorek (naar Boby Brno) was al in de winterstop vertrokken.

Fortuna haalde zeven spelers om een poging te doen de eredivisiestatus te redden. Fritz Emeran werd definitief overgenomen van KRC Genk; Rein Baart (van VVV) werd de achtervanger van Ruud Hesp; Davy Bertjens (eigen jeugd) werd derde keeper; oud-Fortunees Jürgen Dirkx (gehuurd van PSV) en Chris Van Geem (gehuurd van KRC Genk) moesten Roest doen vergeten. Middenvelders René van Dieren (van Feyenoord) en Mischa Rook (van Cambuur Leeuwarden) werden aangetrokken als vervanger van Van Halst. De Schot Colin Cramb (van Crewe Alexandra) is de vervanger van Nenad Bjekovic.

Hans Verèl was de nieuwe trainer. Verèl stond in het seizoen 1986/87 al eens op Fortuna’s verlanglijstje als opvolger van de zieke Bert Jacobs. Fortuna koos destijds voor Han Berger; nu met enige vertraging komt Verèl dan toch naar Fortuna. Uit de jeugd stroomden László Mészáros, Samir el Gaaouri en Tycho Steegs door.

In september slaagde Fortuna erin een garantstelling bij de gemeente Sittard-Geleen-Born los te weken voor een lening van vier miljoen gulden. Fortuna kende een verrassend goede start van de competitie met vier punten uit twee duels, maar de 4-0 nederlaag bij promovendus FC Den Bosch op speeldag drie kwam hard aan en was het begin van een negatieve reeks die op 13 december leidde tot het op non-actief stellen van Verèl. Fortuna had op dat moment een achterstand van acht punten op de nummer zeventien van de ranglijst en was twee dagen daarvoor door Stormvogels Telstar uit het bekertoernooi geknikkerd.

Niet alleen sportief verging het de club uiterst moeizaam, Verèl had ook ruzie met alles en iedereen binnen de club. Zo schorste hij Colin Cramb voor de rest van het seizoen, nadat de Schot zijn middelvinger had opgestoken richting een sponsor toen hij gewisseld werd. De taken van Verèl werden overgenomen door assistent-trainers Hans de Koning en Dick Voorn. Verèl was de derde trainer die dit seizoen werd ontslagen in de eredivisie. Eerder kregen Jan van Dijk (Roda JC) en Co Adriaanse (Ajax) hun congé.

In de winterstop nam Fortuna afscheid van voorzitter Jules Coenen. Zijn functie verdween als gevolg van de afronding van de nieuwe organisatiestructuur. Coenen was drie en een half jaar voorzitter van Fortuna Sittard. Onder zijn voorzitterschap evolueerde Fortuna van een relatief gezonde club richting een doodzieke patiënt. Als voorzitter van het dagelijks bestuur, was het zijn taak om de directeuren Cor Nijpels en Jacques Opgenoord aan te sturen. Als hij die functie plichtsgetrouw heeft uitgevoerd, dan wist hij wat er gaande was en is hij direct medeverantwoordelijk voor Fortuna’s misère. Als hij die functie heeft laten slingeren, dan is hij indirect medeverantwoordelijk voor de misère omdat hij zijn controlefunctie heeft verwaarloosd.

Fortuna ging verder met een dagelijkse directie onder leiding van algemeen directeur Theo Mommers met daarboven een raad van commissarissen. In die raad namen onder anderen plaats Jos Nuijen (mede-eigenaar hoofdsponsor Wagner & Partners), Jo Abelshausen (eigenaar sponsor Telematica International) en Emmo Meijer (Chief Technology Officer bij DSM). De laatste werd voorzitter van de raad van commissarissen en dus voorzitter van Fortuna Sittard.

Fortuna huurde in de winterstop oud-Fortunees Regillio Simons (van NAC) en in maart Claudio (van PSV), maar ook zij konden niet voorkomen dat het restant van de competitie een lijdensweg werd die op 19 april uitmondde in degradatie na een 1-2 thuisnederlaag tegen Feyenoord.

Op 5 mei speelde Fortuna de laatste eredivisiewedstrijd, thuis tegen Roda JC die in 0-0 eindigde. In totaal won Fortuna drie duels en speelde de club acht keer gelijk. Dat waren nog slechtere resultaten dan in het eerste seizoen in de eredivisie in het seizoen 1968/69. Fortuna eindigde als achttiende; spits Ronald Hamming werd voor de vijfde maal topscorer, ditmaal met slechts zeven doelpunten.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Fortuna Sittard, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Hans de Koning als achttiende en laatste eindigden in de Nederlandse eredivisie.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Fortuna Sittard, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Hans de Koning als achttiende en laatste eindigden in de Nederlandse eredivisie.

2002
Fortuna Sittard